Sântioana több romániai település neve:

 Sajószentiván, Beszterce-Naszód megye
 Vasasszentiván, Kolozs megye
 Szászszentiván, Maros megye
 Vadasszentivány, Maros megye